Jepischin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Sergejewitsch Jepischin (* 1981), russischer Leichtathlet
 Wladimir Wiktorowitsch Jepischin (* 1965), russischer Schachspieler